Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2012 — dwudzieste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 11–20 stycznia 2012 w marokańskich miastach Sala i Rabat. Tytułu zdobytego w 2010 broniła reprezentacja Angoli.

Turniej służył również jako eliminacja do serbskich mistrzostw świata w 2013 i londyńskich igrzysk olimpijskich w 2012.

Losowanie grup odbyło się 24 września 2011 roku w Casablance, a następnie opublikowano rozkład gier.

Ósmy tytuł z rzędu zdobyła reprezentacja Angoli pokonując w finale zespół Tunezji 26–24.

Bezpośredni awans do olimpijskiego turnieju uzyskała Angola, reprezentantki Tunezji zaś otrzymały prawo gry w światowym turnieju kwalifikacyjnym. Awans na mistrzostwa świata prócz finalistów uzyskali natomiast pozostali uczestnicy półfinałów: Demokratyczna Republika Konga i Algieria.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze klasyfikacyjne

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyły:

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2012

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2012 w Maroku
Piłka ręczna w Maroku